Vineuil (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Vineuil (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym